All or Nothing kan syfta på:

Musik
 All or Nothing (musikalbum av Jay Sean) – ett musikalbum från 2009 av Jay Sean
All or Nothing (musikalbum av The Subways)
All or Nothing (sång av Cher) – en sång från 1998 av Cher på albumet Believe
All or Nothing (sång av Small Faces)

Film
All or Nothing (film) – brittisk film från 2002 i regi av Mike Leigh